Alexandru Coman – calciatore rumeno
 Corinne Coman – modella francese
 Dănuț Coman – calciatore rumeno
 Dragoș Coman – nuotatore rumeno
 Florinel Coman – calciatore rumeno
 Kingsley Coman – calciatore francese
 Narcis Coman – calciatore rumeno
 Otilia Valeria Coman, meglio nota con lo pseudonimo Ana Blandiana – poetessa romena
 Thomas Coman – politico irlandese